Gareth Jones – aktor
 Gareth Jones – walijski dziennikarz
 Gareth Jones – film Agnieszki Holland
 Gareth Jones – brytyjski kierowca rajdowy
 Gareth Jones – producent muzyczny
 Gareth Jones – prezenter telewizyjny
 Gareth Jones – scenarzysta filmowy